Il singolare del torneo di tennis Sparkassen Cup 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Jana Novotná 6–2, 6–0.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Conchita Martínez (semifinali)
 Jana Novotná (finale)
 Anke Huber (primo turno)

 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Judith Wiesner (semifinali)
 Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Patty Fendick (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sparkassen Cup 1993